Lankoori kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lankoori (halvö i Finland), Satakunta, 
 Langör, halvö, Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar